Municipio de Bunker Hill puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bunker Hill (condado de Macoupin, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Macoupin.
 Municipio de Bunker Hill (condado de Ingham, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Ingham.